Пиньян (порт. Pinhão) — многозначный термин.

 Пиньян (Алижо) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Пиньян (Вар) — коммуна во Франции, входит в департамент Вар.
 Пиньян (Парана)  — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Пиньян (Сержипи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи. 

 Пиньян, Кеннет (1960—2005) — инженер авиастроительной компании Боинг.
 Пиньян, Цион (род. 1951) — израильский политик.